Новоивановский сельский округ

Краснодарский край 

 Новоивановский сельский округ Новопокровского района

Московская область 

 Новоивановский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)